North Beach puede referirse a:

 North Beach, un barrio situado al noreste de San Francisco, en Estados Unidos.
 North Beach, un pueblo ubicado en el condado de Calvert en el estado estadounidense de Maryland.
 North Beach Haven, un lugar designado por el censo, ubicado en el condado de Ocean, en el estado estadounidense de Nueva Jersey.